Луг — деревня в Княжпогостском районе Республики Коми России. Входит в состав административной территории "село Туръя с подчинённой ему территорией ". В рамках муниципального устройства входит в состав сельского поселения Туръя.

История 
Постановлением ВЦИК от 2 февраля 1925 г. селение Гучерт-Вишерский Турьинской волости Усть-Вымского уезда автономной области Коми переименовано в Луг.

Население

Примечания 

Населённые пункты Княжпогостского района